

Учебные заведения 
 Красноярск — гимназия в красноярском академгородке, бывшая школа № 41
 Екатеринбург — гимназия в Екатеринбурге, бывшая школа с углубленным изучением английского языка № 13

Другое 
 Гимназия № 13 — фантастический роман Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак для детей